Team Rosberg — автоспортивная организация, принимающая участие в автогонках кузовных автомобилей и автомобилей с открытыми колесами.

Основана в 1994 г. бывшим пилотом Формулы 1 Кеке Росбергом и выступает под немецкой гоночной лицензией. Расположена в Нойштадте.

Принимала участие в ДТМ (старом и новом), ITC, STW, немецкой Формуле-БМВ, немецкой и европейской Формуле-3.

DTM/ITC
После перехода в состав Опеля в 1994г. на следующий год Кеке Росберг решил выступать и как владелец команды. Причем, в напарники к себе он переманил действующего чемпиона и самого титулованного гонщика ДТМ Клауса Людвига. Он же и добился двух побед на не самой конкурентоспособной машине, заняв 3е место по итогам чемпионата, а в зачете команд Team Rosberg заняла 6е место. На следующий год команда полностью помеяла пилотский состав - Росберга сменил финский же гонщик Юрки-Ярви Лехто, а Людвига - не менее именитый Ханс-Иоахим Штук. Однако это не сильно изменило расклад сил - только Штук смог дважды победить (в Хельсинки), после чего занял 6е место по итогам чемпионата.

Супертуринг
После гибели ДТМ Team Rosberg перешла в Немецкий Супертуринг, STW, где стала заводской командой Ниссана, её гонщиками были Роланд Аш и Саша Маасен. Аш по итогам сезона стал 8м. На следующим год Михаэль Крумм сменил Маасена, но это мало что изменило - он закончил сезон на 9м месте, а Аш - снова на 8м. После этого Ниссан решил покинуть STW, и Росберг тоже переключился на гонки машин с открытыми колесами.

Новый ДТМ
Team Rosberg с самого начала приняла участие в новом ДТМ, но не с Опелями, как можно было бы предположить из опыта старого ДТМ, а с Мерседесами. Дела шли неважно, потому что после первого года команда приобретала старые машины Мерседес, неспособные состязаться с заводскими. После того как контракт с Мерседес завершился после сезона-2004, следующий год команда хотела провести в ФИА ГТ, но появившаяся возможность вернуться в ДТМ, положила конец переговорам с Продрайв. С 2006г. Team Rosberg вновь выступает в ДТМ, но уже с прошлогодними машинами Ауди. Однако за все это время она дала путевку в заводские команды Кристиану Альберсу, Гари Паффетту и Тимо Шайдеру.

Примечания

Ссылки 

 rosberg.de, official website.

Команды DTM
Автогоночные команды Германии